"Jugement du Magicien" est le sixième Deck de Structure de Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer sorti en France. Il contient 40 cartes (36 différentes). Il est sorti juste après Triomphe du Guerrier (cinquième Deck de Structure). Toutes les cartes du Deck sont des cartes communes, sauf Sorcier Éradicateur des Ténèbres.

Comment jouer ce Deck 
Voici à peu près ce qui est écrit dans le manuel d'utilisation du Deck :

Note : afin de ne pas violer les droits d'auteur, le texte a été modifié, mais il veut toutefois dire la même chose que l'originel.

Liste des cartes

Monstres 

 Sorcier Éradicateur des Ténèbres (ATK :  ; DEF :  ) Ultra rare
 Cerbère Bête Mythique (ATK :  ; DEF :  )
 Magicien Sombre (ATK :  ; DEF :  )
 Gemini Elf (Atk : 1900 ; DEF : 900 )
 Magicien de la Foi (ATK : 300 ; DEF : 400 ) x2
 Magicien Sombre Expérimenté (ATK :  ; DEF : 1700 ) x2
 Apprenti Magicien (ATK : 400 ; DEF : 800 ) x2
 Magicien Maître du Chaos (ATK :  ; DEF :  )
 Fracas, le Guerrier Magique (ATK :  ; DEF :  )
 Bibliothèque Magique Royale (ATK : 0 ; DEF :  )
 Tsukuyomi (ATK : 1100 ; DEF : 1400 )
 Sorcier du Chaos (ATK :  ; DEF :  )
 Magicienne Blanche Pikeru (ATK :  ; DEF : 0 
 Le Magicien du Tourment (ATK :  ; DEF :  )
 Curran Magicienne d'Ébenne (ATK : 1200 ; DEF : 0 )
 Magicien à Rafales (ATK : 1600 ; DEF : 1200 )

Magies 
 Explosion Magique
 Typhon d'Espace Mystique
 Seigneur de la Suppression
 Enterrement Prématuré
 Épée de Révélation de la Lumière
 Puissance du Mage
 Violent Orage
 Diffusion Ondulatoire
 Recharge
 Attaque de Magie Noire
 Absorption de Magie
 Vortex Foudroyant
 Dimension Magique x2
 Boîte Mystique
 Cage d'Acier de Cauchemar

Pièges 
 Appel de l'Être Hanté
 Sort de Bouclier Type 8
 Pierre de Puissance Noirdencre
 Colère Divine
 Cylindre Magique

Notes 
 Le deck comprend un tapis de jeu, le deck de 40 cartes, un livret de règles et un guide pour bien utiliser son deck et le renforcer.
 Le deck comprend un "Magicien Sombre", l'un des premiers monstres du jeu, et plusieurs cartes basées autour de lui.
 Ce deck contient plusieurs cartes aujourd'hui interdites en tournoi officiel.

Source 
 Manuel d'instruction d'utilisation du Deck ;

Voir aussi 
 Deck
 Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer
 Fureur des Profondeurs
 Triomphe du Guerrier
 Forteresse invincible
 Ré-Volt des Machines

Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer